Абасоло () — фамилия и топоним, встречающийся в испаноязычных странах.

Известные носители 
 Абасоло, Пол (род. 1984) — испанский футболист.
 Абасоло, Гарбинье (род. 1964) — Мисс Испания 1983.
 Абасоло, Хосе Мариано(1783—1816) — мексиканский герой войны за независимость от Испании.

Топонимы 
 Абасоло — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато;
 Абасоло (Гуанахуато) — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Абасоло — муниципалитет в Мексике, штат Коауила;
 Абасоло (Коауила) — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Абасоло — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас;
 Абасоло (Тамаулипас) — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.